Победа () — село на Украине, находится в Марьинском районе Донецкой области.

Население по переписи 2001 года составляет 144 человека. Почтовый индекс — 85600. Телефонный код — 6278.

Адрес местного совета 
85600, Донецкая область, Марьинський р-н, г. Марьинка, пр. Ворошилова, 12

Ссылки 
 Победа на сайте Верховной рады Украины

Российско-Украинская война 
На 24 февраля 2023 года российский силы вышли к восточным окраинам села Победа. Так как само село находится ниже уровня полей, которые расположены вокруг, то ВС РФ получают шансы простреливать его свысока. В связи с такой не лёгкой позицией бойцов ВСУ, село Победа может быть захвачено российскими подразделениями уже в ближайшее время.

Население 
Можно смело утверждать, что в селе не осталось не одного мирного жителя. Большинство домов разрушены, а возле села идут бои. в таких условиях людей жить там не может.

Населённые пункты Марьинского района